

Bułgaria 
 Płaninci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Płaninci – wieś w obwodzie Smolan